Hell’s Kitchen (engl. für „des Teufels Küche“) steht für:

 Hell’s Kitchen (Manhattan), Stadtviertel im New Yorker Stadtbezirk Manhattan
 Weltweit mehrere Koch-Castingshows mit ähnlichem Konzept, unter anderem:
 Hell’s Kitchen (Sat.1), aus Deutschland, mit Frank Rosin (2014)
 Hell’s Kitchen (Fernsehserie), aus dem Vereinigten Königreich, mit Gordon Ramsay (2004)
 Hell’s Kitchen (Fernsehserie, USA), aus den Vereinigten Staaten, mit Gordon Ramsay (2005- )
 Hell’s Kitchen (Jazzkantine), Musikalbum der Gruppe Jazzkantine aus dem Jahr 2008
 Hell’s Kitchen (Produktionsunternehmen), irisches Filmproduktionsunternehmen
 Hell’s Kitchen, deutscher Titel des Filmes One Eyed King aus dem Jahr 2001
 Hell’s Kitchen – Vorhof zur Hölle, Film aus dem Jahr 1998